Григорий Денисович Залесский (13 января 1902, село Драки, Ошмянский уезд, Виленская губерния, Российская империя — 21 декабря 1966, Новосибирск, РСФСР, СССР) — доктор медицинских наук (1945), профессор (1945), заслуженный деятель РСФСР (1958), ректор НГМИ. Основоположник сибирской научной и клинической школы терапевтов.

Биография 
Родился в крестьянской семье, в селе Драки Сморгонской волости Ошмянского уезда Виленской губернии (ныне — Белоруссия).

В 1926 году оканчивает Омский медицинский институт. Работает клиническим ординатором на кафедре факультетской терапии.

В 1928 году его избирают ассистентом кафедры физиотерапии и курортологии ТГУ.

В 1931 году Залесскому присваивают звание доцента. С 1939 года он заведует кафедрой факультетской терапии Омского медицинского института.

В 1934 году занимался исследованием физиологии, патологии и проницаемости капилляров, их ролью в развитии болезней.

В 1945 получает звание профессора по внутренним болезням.

В 1947 году Залесский вступает в должность ректора НГМИ и заведует кафедрой факультетской терапии, руководить которой будет всю свою жизнь.

Научный вклад 
Основоположник сибирской терапевтической школы, которая внесла большой вклад в исследование этиологических проблем, проблем аутоиммунной концепции возникновения ревматизма и создание способов его лечения. Большое значение имеют научные работы учёного в сфере исследования ревматизма вирусного происхождения, благодаря которым Залесский стал известен в Советском Союзе и за рубежом. В 1956 году учёный предложил способ лечения ревматоидного артрита с помощью плацентарной крови.

Научные труды 
Залесский является автором свыше 50 научных работ и 2 монографий.

Награды 
 Орден Ленина
 Орден Трудового Красного Знамени
 Орден «Знак Почёта»
 Медаль «За трудовую доблесть»

Память 

Похоронен на Заельцовском кладбище в Новосибирске.

Именем учёного названа улица в Заельцовском районе Новосибирска. В честь Залесского была названа клиника факультетской терапии лечебного факультета НГМА (совр. НГМУ).

Примечания

Ссылки 
 Новосибирский краеведческий портал
 К 110-ЛЕТИЮ ГРИГОРИЯ ДЕНИСОВИЧА ЗАЛЕССКОГО
 Озеро Карачи

Выпускники Омской государственной медицинской академии
Медики Новосибирска
Делегаты XX съезда КПСС
Похороненные на Заельцовском кладбище